Ungunst bezeichnet:
 Das ethisch vorwerfbare Verübeln der Stellung Anderer, siehe Missgunst
 Ungunst (Band), eine deutsche Punkband
 Ungunst (Rothenburg/O.L.), ein Einzelgut in Lodenau in der Oberlausitz